Force de frappe peut faire référence à :
 Force de frappe (Aftenlandet), un film danois réalisé par Peter Watkins en 1977 ;
 Force de frappe (), une série télévisée canado-française créée en 1990 ;
 Force de frappe, un album de l’artiste congolais Koffi Olomidé.
Force de frappe, un groupe français de synthpop actif en 1981.
Force de frappe (Attack Force Z) est un film australo-taïwanais de Tim Burstall sorti en 1982.

 Voir aussi 
 Force de dissuasion nucléaire française, aussi nommée Force de frappe''

Homonymie de titre